Plaats in Indonesië
 Ulee Pulo (Dewantara), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Ulee Pulo (Woyla Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh